Comté de Hickory au Missouri ;
 Hickory (Caroline du Nord) ;
 Hickory (Mississippi) ;
 Hickory (Oklahoma) ;
 Hickory (Pennsylvanie) ;

Voir aussi 

 Carya

Homonymie de localités aux États-Unis